В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (3-тє коло)
  Штеффі Граф (Переможниця)
  Штеффі Граф (півфінал)
  Гелена Сукова (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (3-тє коло)

 Габріела Сабатіні (3-тє коло)
 Террі Фелпс (1-ше коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (1-ше коло)
 Барбара Поттер (1-ше коло)
 Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
 Сабрина Голеш (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1987